La llista de composicions de Franz Schubert comprèn tota l'obra d'aquest compositor. Franz Schubert (31 de gener de 1797 – 19 de novembre de 1828), un darrer compositor clàssic i un primerenc compositor vienès romàntic, va deixar una extensa obra malgrat la seva curta vida: va morir als 31 anys. Va escriure unes 1500 peces agrupades en col·leccions, cicles i altres conjunts. El grup més nombrós són els més de 600 lieder per a veu i piano. Va compondre també moltes peces de piano, i més de 150 part songs, unes 40 composicions litúrgiques (incloent-hi diverses misses) i unes 20 feines obres escèniques com òperes i música incidental. La seva producció orquestral inclou 12 simfonies (7 acabades) i diverses overtures. Pel que fa a la música de cambra, té gairebé 20 quartets de corda, i diversos quintets, trios i duets.

Otto Erich Deutsch va compilar el primer catàleg d'obres de Schubert i el va publicar el 1951 com a Schubert: Thematic Catalogue of all his Works in Chronological Order. Una edició revisada aparegué a Alemanya el 1978. Edicions posteriors del catàleg contenen actualitzacions menors.

Es van publicar obres de Schubert quan era viu, i catalogades amb un número d'opus. Després de la seva mort es seguiren assignant un número d'opus pòstum fins a l'any 1867 (Op. pòstum. 173). Com també anaven apareixent publicacions sense número d'opus com és el cas d'unes quantes cançons presents en les 50 peces del Nachlaß-Lieferung de Diabelli.

Han existit dos intents per publicar l'obra completa de Schubert en una sola edició:
 De 1884 a 1897, Breitkopf & Härtel va publicar 22 sèries de la seva obra en la Franz Schubert's Werke: Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe, coneguda també com a Alte Gesamt-Ausgabe (AGA). El 1965, Dover Publications van iniciar la reimpressió d'aquesta edició, i més tard es va poder accedir a l'obra a la pàgina web de l'IMSLP.
 La Neue Schubert-Ausgabe (NSA), també coneguda com la New Schubert Edition (NSE), va ser publicada per Bärenreiter (Kassel). Apareix en 83 volums, agrupats en 8 sèries. La publicació de tots els volums, que va començar el 1963, es va planificar perquè s'acabés el 2016. Va ser impulsada amb la fundació de l'Internacional Schubert Society, ubicada a la Universitat de Tübingen, Alemanya.
Pàgines web com la Schubert Online (schubert-online.at) proporciona facsímils escanejats dels autògrafs de Schubert i altres manuscrits i edicions primerenques de la seva obra. A la pàgina web LiederNet Archive s'han publicat textos de la música vocal de Schubert però sense la música.

Diferències en les edicions del Catàleg Deutsch 
El 1951 apareix la primera edició del Catàleg Deutsch on hi ha, en ordre cronològic, la llista de totes les obres de Schubert que tenen assignat un número de l'1 al 965. Les obres sense data apareixen en la numeració des del 966 al 992. Finalment, les obres amb els números que van del 993 al 998 representen els manuscrits que van aparèixer poc abans de la impressió del catàleg i que, per tant, quedaven pendents de revisió.

Les versions posteriors del catàleg presenten modificacions tot i que l'interval dels números 966–992 queda reservat per a les obres amb una data de composició incerta. Així, Dau Taubenpost, el darrer lied compost per Schubert, va ser reassignat passant de ser D 957 núm. 14 a D 965A; i una composició primerenca de piano, passà de ser la D 993 a la D 2E.. Podem considerar quatre aspectes en relació a l'obra de Schubert: les obres espúries i dubtoses, els arranjaments, obres d'altres compositors copiades per Schubert i canvis en algunes obres, en els que es diferencien dos conceptes (Bearbeitung o transformació vs. Fassung o versió):
 Obres espúries i dubtoses (Annex I)
 L'Annex I de la primera edició del catàleg conté només una composició sota la denominació "Obres espúries i dubtoses". En canvi, l'edició de 1978 assenyala 32 d'elles com a "Obres espúries i dubtoses" en l'Annex I (Anhang), incloent-ne alguna eliminada del catàleg principal per aquest motiu.
 Arranjaments de Schubert (Annex II)
 La versió del catàleg de 1978 recull 4 arranjaments de Schubert en el Annex II.
 Obres d'altres compositors copiades per Schubert (Annex III)
 L'annex II de la primera edició conté les composicions d'altres compositores copiades per Schubert. En l'edició de 1978 la llista augmentà i esdevingué l'Annex III.
 Bearbeitung (transformació) vs. Fassung (versió) 
 La Neue Schubert-Ausgabe distingeix entre Bearbeitung (transformació) i Fassung (versió): sota la categoria Bearbeitungen es consideren composicions independents, i la categoria Fassung fa referència a les diferents etapes de la mateixa composició (essencialment, modificacions de la mateixa obra). Normalment, les obres considerades Bearbeitung tenen diferents números D en el catàleg, mentre les versions (Fassung) són agrupades generalment amb el mateix número D. La primera edició del Catàleg Deutsch era menys estricte en aquesta qüestió.

Llegenda de la taula 
A continuació s'aclareixen detalls sobre la informació que apareix en la taula amb llista de composicions. Es presenta la llegenda en una taula.

Llista de composicions del Catàleg Deutsch 
A continuació es presenta la llista de composicions de Franz Schubert que figuren al Catàleg Deutsch.

Notes

Referències

Enllaços externs 

  Franz Schubert (1797-1828): Werke sortiert nach D (Deutsch-Verzeichnis, 1951) at 
  Franz Schubert: Catalogue des oeuvres at 
  Franz SCHUBERT: Catalogo delle composizioni at 
 
 

Obres de Franz Schubert
Schubert